Raymond Deleule (1902-1961), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Didier Deleule (1941-2019), philosophe français.

Patronyme français